Спиридон Михайлов Гаврилов е български военен деец, полковник.

Биография 
Михайлов е роден в град Щип в Османската империя (днес в Северна Македония) на 7 декември 1878 година. Брат е на Михаил Гаврилов и чичо на Иван Михайлов. Завършва Военното училище в София през 1900 г. Участва в трите войни за национално обединение – Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата (1913) и Първата световна (1915 – 1918). Служил е във втори резервен полк и шести пехотен търновски полк. Бил е домакин на първа дивизионна болница, командир на дружина в четиридесет и първи пехотен полк, както и интендант на първи пехотен софийски полк. Известно време е началник на отделение в Главното интендантство.

Загива при атентата в църквата „Света Неделя“ през 1925 година.

Военни звания 
 Подпоручик (1900)
 Поручик (2 август 1903)
 Капитан (1908)
 Майор (1 март 1916)
 Подполковник (27 февруари 1918)
 Полковник (30 януари 1923)

Родословие

Бележки 

Български полковници
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония
Жертви на атентата в църквата „Света Неделя“
Двадесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Иван Михайлов
Родени в Щип
Починали в София
Носители на орден „За военна заслуга“
Носители на орден „За храброст“ III степен
Носители на орден „За храброст“ IV степен